Oldenburger bezeichnet

 die Einwohner der Stadt Oldenburg in Niedersachsen
 die Einwohner der Stadt Oldenburg in Schleswig-Holstein
 ein norddeutsches Fürstengeschlecht, siehe Haus Oldenburg
 eine deutsche Reitpferderasse, siehe Oldenburger

Oldenburger ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Oldenburger (1913–1991), deutscher Maler und Grafiker
 Philipp Andreas Oldenburger (um 1620–1678), deutscher Jurist und Hochschullehrer